Le Championnat de Macédoine de football 1997-1998 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison 

Championnat de Macédoine du Nord de football